Attar puede referirse a:

Attar (dios), también conocido como Athtar, Athar, Astar o Ashtar, el dios del lucero del alba (Venus) en la mitología semítica occidental y se corresponde con la diosa Istar en Mesopotamia, asociada también a Venus
Abbas Attar (1944-), fotógrafo iraní
Farid al Din Attar, «Attar de Nishapur», un célebre poeta y místico musulmán persa
Farideh Attar (1952-), botánico, curador, profesor y fitogeógrafo iraní